

W Polsce 
 Kunowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Mogilno 
 Kunowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Gostyń 
 Kunowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Łobżenica 
 Kunowo – część wsi Cienin Zaborny-Parcele w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Kunowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki 
 Kunowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Banie 
 Kunowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Kobylanka 
 Kunowo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Świdwin
 Kunowo – gromada

Miejscowość w Macedonii Północnej 
 Kunowo – w gminie Kratowo

Zobacz też 
 Kunów